Ка́рлос Ларранья́га Ладро́н де Гева́ра (; 11 марта 1937, Барселона, — 30 августа 2012, Бенальмадена) — испанский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился в семье актёров Марии Фернанды Ладрон де Гевары и Педро Ларраньяги Руи-Гомеса.

В четырехлетнем возрасте дебютировал на экране в фильме Игнасио Икино «Alma de Dios». Будучи ещё совсем юным, играл в театре и на телевидении Кубы, где он поселился вместе с родителями. По возвращении в Испанию начал сниматься в кино, преимущественно в ролях, эксплуатирующих его привлекательность. Помимо этого, много работал в театре и на телевидении.

В 1950 году он снялся в фильме «Pequeñeces» Хуана де Ордуньи, а в 1957 году — в американском фильме «Гордость и страсть», главные роли в котором сыграли Кэри Грант, Софи Лорен и Фрэнк Синатра. Среди дальнейших лент заметны «Ha llegado un angel» (1961) Луиса Люсии и «Las verdes praderas» (1979) Хосе Луиса Гарси. Гарси снял Ларраньягу и в других своих фильмах: «Tiovivo c. 1950» (2004), «Воскресный свет» (2007), за роль в котором Ларраньяга был номинирован на премию «Гойя», и в «Майской крови» (2008).

Свои наиболее яркие роли на сцене Ларраньяга сыграл в пьесах «La cornada» (1960) Альфонсо Састре, «Tengo un millón» (1960) Виктора Руиса Ирьярте и «La tercera palabra» (1966) Алехандро Касоны.

Его главными работами на телевидении стали сериал «Los gozos y las sombras» (1982) и сериал «Дежурная аптека» (1991-95), где он, наряду с Кончей Куэтос, сыграл одну из главных ролей. В 2010 году он сыграл ту же роль Адольфо Сегуры в полнометражном фильме «Дежурная аптека. Последнее дежурство», приуроченном к 20-летию сериала.

В 2002 году министерство культуры Испании наградило Ларраньягу Золотой медалью за заслуги в области изящных искусств.

Личная жизнь 
В 1961 году Карлос женился на 20-летней Марии Луисе Мерло. У них родилось четверо детей: Хуан Карлос, Ампаро, Луис Мария и Педро (муж Марибель Верду). В 1975 году они начали жить раздельно, а в 1983 году развелись официально.

В 1987 году Ларраньяга женился на 49-летней Ане Диосдадо, с которой расстался в 1999 году. В следующем году он женился на Марии Тересе Ортис-Бау. В 2006 году он разошелся и с ней и в том же году женился на Ане Эскрибано. В этом браке родилась дочь Паула. 12 мая 2010 года супруги расторгли брак.

В 2010 году Ларраньяга перенес инсульт. 9 января 2012 года ему была сделана операция по поводу опухоли в мочеточнике. 20 августа того же года он был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом «сердечная недостаточность» и вечером 30 августа скончался.

Театральные работы

Избранная фильмография 
 Alma de Dios (1941)
 Pequeñeces (1950)
 Гордость и страсть (1957)
 15 bajo la lona (1959)
 Melocotón en almíbar (1960)
 Ha llegado un ángel (1961)
 El extraño viaje (1964)
 Escuela de enfermeras (1969)
 Las verdes praderas (1979)
 Pesadilla para un rico (1996)
 Atraco a las 3… y media (2003)
 Tiovivo c. 1950 (2004)
 Bienvenido a casa (2006)
 Воскресный свет / Luz de domingo (2007)
 Майская кровь / Sangre de mayo (2008)
 Malditos sean! (2011)
 Los muertos no se tocan, nene (2012)

Работы на ТВ

Премии 
 1979. Лауреат премии Общества кинематографистов Испании как лучший актер второго плана за роль в фильме «Las verdes praderas»
 1992. Лауреат премии «TP de Oro» как лучший телеактер за роль в сериале «Дежурная аптека»
 1994. Лауреат премии «TP de Oro» как лучший телеактер за роль в сериале «Дежурная аптека»
 2007. Лауреат премии Общества кинематографистов Испании как лучший актер второго плана за роль в фильме «Luz de domingo»

Примечания

Ссылки 
 Биография Карлоса Ларраньяги 

Киноактёры Испании
Умершие от сердечной недостаточности